Fiera puede designar a:

 Ferae o Fieras, un orden de mamíferos que incluye a los pangolines y a los carnívoros.
 Cualquier animal salvaje.
 Fieras, un nombre vulgar de la planta Apium nodiflorum.
 Fiera di Primiero, localidad y comuna italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio